Алі Софуоглу  — турецький каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Алі Софуоглу  на сайті World Karate Federation.

Турецькі каратисти
Турецькі бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020